— служба военной разведки Японии, ведущая, наряду с прочими видами, радиоэлектронную разведку. Находится под юрисдикцией Министерства обороны Японии.

История 
С конца 1980-х годов в Японии стали обсуждать возможность объединения разрозненных разведывательных подразделений Сил самообороны Японии. Реальное создание единой разведывательной службы началось в 1996 после принятия парламентом Японии соответствующего закона. Штаб оборонной разведки (Defence Intelligence Headquarters, DIH) был создан 20 января 1997 года, первым его руководителем стал генерал-лейтенант Масахиро Куними. Штат нового ведомства первоначально составлял 1580 военных и гражданских сотрудников, впоследствии его численность выросла до 2400 человек.
C 1998 сотрудники Штаба подключились к сбору и анализу информации, поступающей со спутников-шпионов.
Представители Штаба объявили в 2006 году, что в Вашингтоне создано его подразделение совместно с Агентством национальной безопасности США.
С 2006 года Штаб подчиняется непосредственно министру обороны Японии.

Цели и задачи 
Функции Штаба примерно соответствуют функциям Разведывательного управления министерства обороны США — сбор и анализ информации для планирования деятельности вооружённых сил Японии, включая как радиоэлектронную разведку, так и анализ открытых источников, а также информации, поступающей от других министерств и ведомств Японии, её посольств в других странах и т. д.

Организационная структура

Руководители 
Как правило, руководителем назначается офицер в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала.
Известные руководители Штаба:
 Масахиро Куними, генерал-лейтенант
 Фумио Ота;
 Кэнъитиро Хокадзоно (бывший начальник штаба ВВС);
 Кодзи Симохира.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Спецслужбы Японии
Разведывательные организации
Радиоэлектронная разведка